Rafn är ett danskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Carl Christian Rafn (1795–1864), dansk fornforskare
 Carl Gottlob Rafn (1769–1808), dansk polyhistor och ämbetsman
 Hardy Rafn (1930–1997)), dansk skådespelare
 Lina Rafn  (född 1976), dansk sångerska

Se även 

 Ravn

Danska efternamn